Miles Davis at Fillmore: Live at the Fillmore East é um álbum ao vivo de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1970